Mahrajganj – suddivisione dell'India, classificata come municipal board, capoluogo del distretto di Maharajganj, nello stato federato dell'Uttar Pradesh
 Mahrajganj – suddivisione dell'India, classificata come nagar panchayat, situata nel distretto di Azamgarh, nello stato federato dell'Uttar Pradesh
 Mahrajganj – suddivisione dell'India, classificata come nagar panchayat, situata nel distretto di Raebareli, nello stato federato dell'Uttar Pradesh

 Distretto di Maharajganj – distretto dell'India